Keszthelyi Tibor (1932–1993) diplomata, irodalomtörténész
 Keszthelyi Tibor (1950–2002) agrármérnök, etológus, ökológus
 Keszthelyi Tibor (1960–) vízilabdázó, Keszthelyi Rita vízilabdázó apja

Jegyzetek